Natitingou steht für:

 Natitingou, Hauptstadt des Departments Atakora in Benin
 Natitingou I, Arrondissement im Departement Atakora in Benin
 Natitingou II, Arrondissement im Departement Atakora in Benin
 Natitingou III, Arrondissement im Departement Atakora in Benin
 Natitingou IV, Arrondissement im Departement Atakora in Benin